de ISO-landcode BO voor Bolivia volgens ISO 3166-1
 .bo, het achtervoegsel van Boliviaanse internetdomeinnamen
 Bö, een Zweedse plaats
 Bø (doorverwijspagina), twee Noorse plaatsen
 Bő, een Hongaarse plaats
 Bo (Chinees volk), een bijna uitgestorven volk in Zuid-China
 Bo (district), een district in Sierra Leone
 Bo (film), een film van Hans Herbots
 Bo (film 2022), film van Joost van Ginkel
 Bo (stad), een stad in Sierra Leone
 Bo (stripfiguur), een fictieve tor
 Bo (vechtstok), een Japanse vechtstok
 Bo (voornaam), een vrouwelijke en mannelijke voornaam
 Bo-greep, een massagetechniek
 Aka-Bo (volk), een uitgestorven volk op de Indiase Andamanen
 Aka-Bo (taal), een uitgestorven taal op de Indiase Andamanen
 Basisonderwijs
 Bijzonder onderwijs (Nederland); vaak gebruikt men ten onrechte in Vlaanderen de term "bijzonder onderwijs", als men eigenlijk bedoelt:
 Buitengewoon onderwijs (Vlaanderen)